Las Marianas puede referirse a:

 Las Marianas, municipio de la provincia de Buenos Aires ; 
 Las Marianas pelotón femenino de la Revolución Cubana;
 Islas Marianas;